

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Wapniska – część miasta Biecz
 Wapniska – część wsi Zbydniów w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Wapniska – część wsi Syberia w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Lubowidz